

Cinema 
 The Big Show – cortometraggio muto statunitense del 1920 diretto da William Campbell
 The Big Show – cortometraggio muto statunitense del 1923 diretto da Robert F. McGowan
 The Big Show – film statunitense del 1926 diretto da George Terwilliger
 The Big Show – cortometraggio muto d'animazione statunitense del 1927 diretto da Julian Ollendorff
 The Big Show – film statunitense del 1936 diretto da Mack V. Wright
 Il grande spettacolo (The Big Show) – film statunitense del 1961 diretto da James B. Clark

Televisione 
 The Big Show – programma televisivo statunitense del 1980 presentato da Dick Clark
 The Big Show – programma televisivo statunitense trasmesso dal 1997 presentato da Keith Olbermann

Altro 
 Big Show – ring name del wrestler statunitense Paul Wight